Johrenia paucijuga är en flockblommig växtart som beskrevs av Aleksandr Alfonsovitj Grossgejm. Johrenia paucijuga ingår i släktet Johrenia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
paucijuga